Самбатион — сказочная река в еврейской письменности, «по ту сторону» которой живут Десять колен Израилевых.
 Самбатион, Моше (1913—1988) — еврейский писатель и талмудист.

Примечания